Овсяницы — название населённых пунктов в России:

 Овсяницы — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Овсяницы — деревня в Палехском районе Ивановской области.